Олійник Борис Ілліч (1935—2017) — український поет, перекладач, дійсний член НАН України, голова Українського фонду культури. Герой України.
 Олійник Борис Степанович (1934—1999) — український громадський і політичний діяч, заслужений працівник транспорту України.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок